Termenul „Teplice” se poate referi la:

Teplice (Teplitz-Schönau), oraș în Cehia
Teplice nad Metují (Wekelsdorf), oraș în Cehia
Teplice nad Bečvou (Sbraschau), comună în Cehia
Gemerské Teplice, comună în Slovacia
Rajecké Teplice, oraș în Slovacia
Turčianske Teplice (Bad Stuben), oraș reședință de district în Slovacia
Trenčianske Teplice, (Trentschin-Teplitz), Okres Trenčín, district în Slovacia

Vezi și
Toplița, în Transilvania, România